ФК „Актобе“ () е казахстански футболен клуб от град Актобе.

Отборът е шампион на страната 5 пъти. Състезава се на най-високото ниво на казахстанския клубен футбол – Казахстанската Премиер Лига.

Предишни имена

Успехи

Казахстан 
  Висша лига на Казахстан
  Шампион (5 – рекорд): 2005, 2007, 2008, 2009, 2013
  Второ място (3): 2006, 2010, 2014
  Бронзов медалист (3): 2011, 2012, 2015
  Купа на Казахстан:
  Носител (1): 2008
  Финалист (2): 2014
 Суперкупа на Казахстан
  Носител (3): 2008, 2010, 2014
 Първа лига
  Шампион (1): 2000
 Купа на общността
  Финалист (2): 2009, 2010

СССР 
 Купа на Казахаска ССР
  Носител (1): 1991
  Финалист (1): 1990

Европейска статистика 
ФК „Актобе“ става шампион на Казахстан за първи път през 2005 осигурявайки си място в квалификационните кръгове на УЕФА Шампионска лига.

Срещи с български отбори 
Отборът на „Актобе“ се е срещал с български отбори в контролни срещи.

„Септември“ (София)

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт 
 Актобе във Vesti.kz
 Актобе в UEFA.com

Актобе
Актобе